National Soccer League 1986 – dziesiąta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dziesiątym sezonie wystąpiło 24 drużyn, w dwóch 12 zespołowych Konferencjach: Północnej i Południowej. W Grand Final zwyciężyła drużyna Adelaide City pokonując w dwumeczu zespół Sydney Olympic.

Uczestnicy sezonu 1986

Konferencja Północna 
 APIA Leichhardt Tigers 
 Blacktown City FC
 Canberra City FC
 Canterbury-Marrickville
 Inter Monaro
 Marconi Fairfield 
 Newcastle Rosebud United
 Sydney City
 Sydney Croatia  
 Sydney Olympic 
 St. George Saints 
 Wollongong City

Konferencja Południowa 
 Adelaide City 
 Brisbane City FC
 Brisbane Lions
 Brunswick Juventus 
 Green Gully SC
 Heidelberg United 
 Footscray JUST 
 Melbourne Croatia 
 Preston Lions FC 
 South Melbourne FC 
 Sunshine George Cross 
 West Adelaide

Rozgrywki

Konferencja Północna 

a) Oznaczenia: N - mistrz Konferencji Północnej z sezonu 1985, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Kluby wycofały się z rozgrywek krajowych, w wyniku reorganizacji rozgrywek NSL, która spowodowała w sezonie 1987 zmniejszenie liczby zespołów do 13 drużyn.

Konferencja Południowa 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1985, N - mistrz Konferencji Północnej z sezonu 1985.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Kluby wycofały się z rozgrywek krajowych, w wyniku reorganizacji rozgrywek NSL, która spowodowała w sezonie 1987 zmniejszenie liczby zespołów do 13 drużyn.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1986

Adelaide City PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
 Zawodnik roku według sędziów: Bobby Russell (South Melbourne FC) 
 Zawodnik roku według piłkarzy: Graham Arnold (Sydney Croatia) 
 Trener roku: Drago Sekularic (Melbourne Croatia)

Bibliografia 
 The National Soccer League, [dostęp 17 sierpnia 2010].

Przypisy 

National Soccer League
1986 w Australii
1986 w piłce nożnej